2-й чемпионат Украины проходил в 1925 году в Харькове.

Турнир собрал довольно сильный состав участников, за исключением маэстро Ф. Богатырчука, который ввиду «возможного» отъезда за границу не участвовал в нём. Чемпионат вторично выиграл маэстро Я. Вильнер, вторым был И. Сорокин, прекрасно игравший весь турнир третьим стал харьковчанин Д. Григоренко.

Таблица 
 Партии Ромма не считались.

Примечания

Литература 
 64 — Шахматы и шашки в рабочем клубе 1925 № 11 С. 8

Чемпионаты Украины по шахматам
1925 год в шахматах